Мегри — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор.
 Мегри — город на юге Армении.
 Мегри — река на юге Армении.
 Мегри — река в Карелии.
 Мегри — река в Карелии.
 Мегри — департамент Чада, регион Вади-Фера.